Herwijnen peut désigner :

Patronyme 

 Doude van Herwijnen (1926-), un acteur néerlandais.

Toponymie 

 Herwijnen est un village situé dans la commune néerlandaise de Lingewaal, dans la province de Gueldre.
Patronyme néerlandais